Кордо́нский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Кордонский, Симон Гдальевич (род. 1944) — российский научный и общественный деятель, доктор философских наук.
 Кордонский, Хаим Борисович (1919—1999) — советский математик, доктор технических наук, профессор; специалист в области теории вероятностей и теории надёжности.
 Кордонский, Шика Абрамович (1915—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, капитан.

См. также 
 Кордонский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Залесовском районе Алтайского края России 
 Кордонское сельское поселение — муниципальное образование в Кишертском районе Пермского края России
 Кордонская
 Кордон